Rock steht für:

 Rock (Kleidung), ein Kleidungsstück
 Rock (Klemmkeil), einen konkav-konvexen Klemmkeil für das Felsklettern
 ROCK Linux, eine Linux-Distribution
 Rockmusik, einen Musikstil
 Rock ’n’ Roll, einen Musikstil
 im Kartenspiel Kunstausdruck für einen Pot, der kleine Abzüge von jedem gewonnenen Spiel aufzunehmen bestimmt ist, siehe Rock (Kartenspiel)
 Rock (Name), einen Familien- und Vornamen
 ein Automobil von Moretti Fabbrica Automobili e Stabilimenti Carrozzeria auf Basis des Fiat Panda
 einen italienischen Triebzug von Hitachi, auch Hitachi Caravaggio genannt
 ein Fabelwesen („Vogel Rock“), siehe Roch

Rock bezeichnet Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Rock (Arkansas)
 Rock (Illinois)
 Rock (Kansas)
 Rock (Louisiana)
 Rock (Massachusetts)
 Rock (Michigan)
 Rock (Ohio)
 Rock (West Virginia)
 Rock View (West Virginia)
 Rock Wall (New Mexico)
 Rock Way (Ohio)
 Rock (Town, Rock County), Town(ship) in Wisconsin
 Rock (Town, Wood County), Town(ship) in Wisconsin

im Vereinigten Königreich:
 Rock (Cornwall), ein englisches Küstendorf

Siehe auch:
 Rock Haven
 The Rock
 Rok
 Roc
 Rogg
 Roque (Begriffsklärung)
 Rocque
 Rocky (Begriffsklärung)
 Roch (Heraldik)